Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków
 terytorialna służba wojskowa
 tsw. – język tswana